Пичукалко има више значења:

 Пичукалко (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Пичукалко (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пичукалко (Пичукалко, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пичукалко (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику